Iluliumaneq Killeq bezeichnet:
 Iluliumaneq Killeq (Bucht, Kangerlussuaq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Iluliumaneq Killeq (Bucht, Kangia), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland